Глеб Серге́евич Медве́дев (21 января 1931 года — 23 сентября 2009 года) — советский и российский энтомолог-колеоптеролог, доктор биологических наук (1969), профессор (1981), заслуженный деятель науки РСФСР (1991), крупнейший специалист по жукам-чернотелкам. Президент Русского энтомологического общества, действительный член РАЕН.

Биография 
Родился 21 января 1931 году в заповеднике Аскания-Нова, с. Аскания-Нова, Чаплинский район УССР (сейчас Херсонская область, Украина). Его отцом был С. И. Медведев, один из крупнейших энтомологов Советского Союза, специалист по пластинчатоусым жукам.

Сын — Сергей Глебович Медведев, энтомолог, доктор биологических наук (Зоологический институт РАН).
 1950—1955 — учёба на биологическом факультете Харьковского университета, г. Харьков
 1955—1958 — аспирантура Зоологического института АН СССР, Ленинград
 1960 — кандидатская диссертация
 1965 — старший научный сотрудник ЗИН АН СССР
 1965 — зав. лабораторией систематики насекомых Зоологического института АН СССР, Ленинград
 1969 — докторская диссертация
 1981 — профессор
 1985 — Президент Русского энтомологического общества при РАН.

Главный редактор журнала «Энтомологическое обозрение», член редколлегий журналов «Beitrage zur Entomologie» и «Biologia», редактор серийного издания «Определитель насекомых Европейской части СССР».

Умер 23 сентября 2009 года в Санкт-Петербурге.

Основные труды 
Автор около 200 публикаций по систематике, филогении, биоразнообразию и зоогеографии жуков-чернотелок (Tenebrionidae), в которых им описаны более 250 новых для науки видов. Созданы определители чернотелок европейской части СНГ, Кавказа, Туркмении, Дальнего Востока и Сибири, Монголии.

Книги 
 Медведев Г. С. Фауна СССР. Жесткокрылые. Подсемейство Opatrinae. — Л.:Наука, 1968. — 285 с.
 Медведев Г. С. Определитель жуков-чернотелок Туркменистана. — Ашхабад, 1985. — 178 с.
 Медведев Г. С. Определитель жуков-чернотелок Монголии. (Труды ЗИН РАН. Т. 220). — Л., 1990. — 254 с.
 Медведев Г. С., Г. М. Абдурахманов. Каталог жуков-чернотетелок Кавказа. — Махачкала, 1994. — 212 с.
 Медведев Г. С. Эволюция и система жуков-чернотелок трибы Blaptini (Coleoptera, Tenebrionidae) // Чтения памяти Н. А. Холодковского. — 2001. Вып. 53. — 332 с.

Статьи 
 Медведев Г. С. Зоогеографическая характеристика чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) Кугитанга и описание новых форм // Зоологический журнал. 1964. Т. 43, в. 1. С. 54-64.
 Медведев Г. С. Сем. Tenebrionidae — Чернотелки // Определитель насекомых европейской части СССР. Наука. 1965. Т. 2.
 Медведев Г. С. Новые виды жуков-чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) из аридных районов СССР и Афганистана //Энтомологическое обозрение. 1970. Т.49, в.2. С. 393—408.
 Медведев Г. С. Сем. Tenebrionidae — Чернотелки // Насекомые и клещи — вредители с/х культур. Наука. 1974.
 Медведев Г. С. Семейство чернотелки — Tenebrionidae // Определитель вредных и полезных насекомых, вредителей зерновых культур СССР. Колос. 1980.
 Медведев Г. С. Семейство чернотелки — Tenebrionidae // Определитель вредных и полезных насекомых, вредящих овощным культурам и картофеля в СССР. Колос. 1982.
 Медведев Г. С. Жуки-чернотелки рода Zophohelops Rtt. и близких родов (Coleoptera, Tenebrionidae) Средней Азии и Казахстана. Труды Зоологического ин-та АН СССР. 1987. Т. 164. С.95-129.
 Медведев Г. С. Tenebrionidae — чернотелки // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. СПб. 1992. Т.3. С. 621—659.
 Лобанов А. Л., Медведев Г. С., Абдурахманов Г. М. Новый подход к использованию фаунистических данных в зоогеографическом районировании. Зоологический журнал. 1995. Т. 74, вып. 11. С. 131—140
 Медведев Г. С. Опыт эксплуатации компьютерного банка данных по систематике и географическому распространению жуков-чернотелок (Coleoptera, Tenebrioinidae) Монголии // Базы данных и компьютерная графика в зоологических исследованиях. (Тр. ЗИН РАН, том. 269). СПб., 1997. С. 79-85.

Награды 
 Заслуженный деятель науки РСФСР
 Премия имени Е. Н. Павловского РАН (1996) за цикл работ по морфологии чернотелок
 Почётный член Украинского энтомологического общества

Названы в честь Г. С. Медведева 
Учитывая заслуги Г. С. Медведева, в его честь были названы более 80 видов и других таксонов жуков, в том числе:

 Таксоны группы рода
  (Семейство долгоносики Curculionidae)
  (Семейство златки Buprestidae)
  (Семейство чернотелки Tenebrionidae)

 Таксоны группы вида
  (Buprestidae)
  (подрод Buprestidae)
  (Buprestidae)
  (Buprestidae)
  (Chrysomelidae)
  (Curculionidae)
  (Elateridae)
  (Scarabaeidae)
  (Buprestidae)
  (Dermestidae)
  (Chrysomelidae)
  (Curculionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Anthribidae)
  (Carabidae)
  (Carabidae)
  (Tenebrionidae)

  (Tenebrionidae)
  (Curculionidae)
  (Chrysomelidae)
  (Chrysomelidae)
  (Buprestidae)
  (Byrrhidae)
  (Carabidae)
  (Carabidae)
  (Nitidulidae)
  (Семейство Жужелицы)
  (Chrysomelidae)
  (Tenebrionidae)
  (Curculionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Staphylinidae)
  (Carabidae)
  (Chrysomelidae)
  (Curculionidae)
  (Tenebrionidae)

  (Carabidae)
  (Tenebrionidae)
  (Elateridae)
  (Tenebrionidae)
  (Curculionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Carabidae)
  (Tenebrionidae)
  (Apionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Chrysomelidae)
  (Chrysomelidae)
  (Curculionidae)
  (Curculionidae)
  (Carabidae)
  (Trogidae)
  (Tenebrionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Curculionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Curculionidae)
  (род Tenebrionidae)
  (Tenebrionidae)
  (Curculionidae)
  (Carabidae)
  (Curculionidae)

  (Tenebrionidae)
  (Curculionidae)
  (Chrysomelidae)
  (Buprestidae)
  (Curculionidae)
  (Curculionidae)
  (Carabidae)
  (Carabidae)
  (Anobiidae)
  (Cerambycidae)

Литература 
 Рихтер, В. А. Памяти Г. С. Медведева (1931—2009) / В. А. Рихтер, Б. А. Коротяев // Энтомологическое обозрение. — 2010. — Т. 89, вып. 4. — С. 917—929
 Труды Русского энтомологического общества. Том 77. — Санкт-Петербург, 2006. — 334 с. (Сборник статей к 75-летнему юбилею Глеба Сергеевича Медведева)
 В. Н. Танасийчук. К юбилею Глеба Сергеевича Медведева // Труды Русского энтомологического общества. Том 77. — Санкт-Петербург, 2006. — С.4.
 И. К. Лопатин. К 75-летию Глеба Сергеевича Медведева // Труды Русского энтомологического общества. Том 77. — Санкт-Петербург, 2006. — С.6-7.

Примечания

Ссылки 
 Некролог на www.zin.ru
 Биография на www.zin.ru
 Биография на www.biografija.ru

Энтомологи России
Энтомологи СССР
Выпускники Харьковского университета
Президенты Русского энтомологического общества
Лауреаты премии имени Е. Н. Павловского
Сотрудники Зоологического института РАН
Колеоптерологи
Члены РАЕН
Главные редакторы «Энтомологического обозрения»